Der Korea-National-League-Pokal 2018 war die 14. Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs für südkoreanische Vereinsmannschaften der Korea National League gewesen. An diesen Turnier nahmen die 8 Mannschaften der Korea National League teil. Titelverteidiger war der Changwon FC.

Das Pokalturnier begann am 30. Mai mit der Gruppenphase und endete am 12. Juni 2018 mit den Pokalfinale.

Modus 
Alle 8 National League-Teams wurden in zwei Gruppen mit je 4 Mannschaften aufgeteilt. Die besten zwei aus beiden Gruppen qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Gewinner des Halbfinales spielen im Finale um den Pokal.

Teilnehmende Mannschaften 

 Busan Transportation Corporation FC
 Changwon City FC
 Cheonan City FC
 Daejeon Korail FC
 Gangneung City FC
 Gimhae City FC
 Gyeongju KHNP FC
 Mokpo City FC

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

K.O.-Runde 
Im Halbfinale spielten die besten Vier Mannschaften gegeneinander um das Finalspiel. Im Finale ging es um den Korea National League Pokal 2018.

Halbfinale 
Das Halbfinale fand am 9. Juni 2018 statt.

|}

Finale 
Das Finale fand am 12. Juni 2018 statt.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielplan
 Transfermarkt.de

Fußballsaison 2018
2018